Nicolae Grosu este o combinație frecventă de prenume și nume de familie în onomastica românească. Se poate referi la

 Nicolae Grosu (Sfatul Țării), unul din semnatarii Marii Uniri, a Basarabiei cu România de la 27 martie 1918
 Nicolae Grosu (deputat din Republica Moldova), unul din semnatarii Declarației de Independență a Republicii Moldova de la 27 august 1991

Nume proprii